Отча́яние:
 Отчаяние — эмоция или состояние организма, как человек или иного вида животного.
 «Отчаяние» — роман Владимира Набокова.
 «Отчаяние» — роман Юлиана Семёнова.
 «Отчаяние» (, ) — кинофильм, экранизация романа Набокова, ФРГ — Франция, 1978 год. Режиссёр — Райнер Вернер Фассбиндер.